Die Liste der Mannschaftskader der United States Chess League 2013 beinhaltet alle Spielermeldungen und Einzelergebnisse der United States Chess League 2013.

Allgemeines 

Die 16 Teams meldeten vor Saisonbeginn zehn Spieler. Insgesamt kamen 151 der 160 gemeldeten Spieler zum Einsatz, vier Spieler bestritten alle Wettkämpfe ihres Teams. Punktbester Spieler der Saison war Julio Becerra Rivero (Miami) mit 9,5 Punkten aus 13 Partien. Jeffery Xiong (Dallas) erreichte 8 Punkte aus 9 Partien, Swiad Isoria (Manhattan) 7 Punkte aus 8 Partien. Mit Tyler Hughes (St. Louis) und Jeffrey Chang (Baltimore) erreichten zwei Spieler mit je einem Einsatz 100 %.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom August 2013); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, CM = Candidate Master, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo (USCF): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom August 2013); bei Spielern ohne Elozahl wird die nationale Wertung (USCF Rating) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste von August 2013; ARG = Argentinien, ARM = Armenien, CAN = Kanada, CUB = Kuba, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IND = Indien, IRI = Iran, ISR = Israel, KAZ = Kasachstan, ROU = Rumänien, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, ZIM = Simbabwe
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 MVP: Punkte in der Wertung Most Valueable Player

Miami Sharks

New York Knights

New England Nor'easters

San Francisco Mechanics

Manhattan Applesauce

Connecticut Dreadnoughts

Dallas Destiny

Los Angeles Vibe

St. Louis Arch Bishops

Boston Blitz

New Jersey Knockouts

Arizona Scorpions

Baltimore Kingfishers

Seattle Sluggers

Philadelphia Inventors

Carolina Cobras

Anmerkungen 
 Berücksichtigt sind sowohl die Wettkämpfe der Vorrunde (Regular Season) als auch die der Endrunde (Playoff).

Weblinks 
 Spielplan und Ergebnisse auf der Homepage der USCL (englisch)

Schach 2013
United States Chess League